Rasmus Rasmussen er navnet på flere personer:

 Rasmus Rasmussen (højesteretsdommer) (død 1753) – dansk højesteretsdommer.
 Rasmus Rasmussen (dansk forfatter) – dansk fotograf og forfatter.
 Rasmus Rasmussen (færøsk forfatter) – færøsk højskolelærer og forfatter.
 Rasmus Rasmussen (skuespiller) – norsk skuespiller.
 Rasmus Rasmussen (gymnast) - dansk gymnast.